Осек:

 Осек — город в Свентокшиском воеводстве Польши.
 Осек — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бродницкий повят, Куявско-Поморское воеводство.
 Осек — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Освенцимский повят, Малопольское воеводство.
 Осек — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Старогардский повят, Поморское воеводство.
 Осек — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Сташувский повят, Свентокшиское воеводство.
 Осек — город в Чехии.